Тур Польши 2014 () — 71-я элитная многодневная гонка по дорогам Польши и Словакии. Гонка начнется в городе Гданьск, а закончится в Кракове. Победителем гонки стал Рафал Майка

Команды 
Всего будет участвовать 21 команда, 2 из которых были приглашены.

Этапы 

 

1 этап

В отрыв уехали 5 гонщиков: Гданек, Клизек, Патерский, Ингульвен и гонщик из команды  Воробьёв. За 52 километра до финиша подул сильный ветер и пошел град. 2 дерева упали и частично перекрыли шоссе. Было несколько падений, а гонщики из отрыва буквально не могли крутить педали . Первым из отрыва выпал польский гонщик Гданек. После этого в повороте все 4 гонщика из отрыва упали, но позже все кроме Воробьёва вернулись. Однако все же произошёл массовый спринт, который выиграл Евгений Гутарович. Во время финиша упал спринтер команды  Лука Мезгец.

Итоги этапа

Общий зачет

2 этап

В отрыв уехали 3 гонщика. 2 гонщика из Польши были довольно быстро догнаны и пелетон подумал, что отрыв полностmю "съеден". За счет этого Петр Вакоч серьезно оторвался от пелетона и удержал преимущества, выиграв 26 секунд у преследователей. Также произошел комичный случай. Мэттьюс гонщик из  подумал, что выиграл этап, но на самом деле он приехал вторым.

Итоги этапа

Общий зачет

3 этап

На этот раз пелетон не стал далеко отпускать отрыв. Они догнали его за 10 километров до финиша и разыграли ожидаемый финишный спринт. Команда  Giant-Shimano ехала впереди пелетона и вывозила вперед Луку Мезгеца. Однако между ними оказался другой гонщик Саша Модоло. Однако сильнейшим оказался не тот и не другой, а Тео Бос. Петр Вакоч остался первым в общем зачете, а Тео поднялся на 2 позицию.

Итоги этапа

Общий зачет

4 этап
В отрыв уехали 3 гонщика, но пелетон далеко и не отпустил. За 35 км до финиша к ним присоединились Касперкевич и Жереми Кузан, но и их добрали за 10 километров до финиша. Спринт оказался довольно непредсказуемым и из-за плохого развоза  Лука Мезгец не смог выиграть этап. На финише первым оказался гонщик из  Ван Генехтен. Лидером общего зачета остался Петр Вакоч. В спринтерском лидирует Евгений Гутарович, в горном Матеус Тачьяк в зачете промежуточных финишей Маттиас Крицек.

Итоги этапа

Общий зачет

5 этап

В отрыв уехала большая группа гонщиков,но за 30 километров до финиша их догнали. На последней горе пелетон возглавляла команда . За 2 километра из группы выпал лидер общего зачет Петр Вакоч. На финише в гору атаковал Питер Венинг, но первым оказался не он, а Рафал Майка, опередив двух гонщиков из  . Однако лидером остался Вакоч, удержав разрыв в 1 секунду.

Итоги этапа

Общий зачет

6 этап

На последнем горном этапе в отрыв уехала группа из 8 гонщиков, но их догнали за 30 километров до финиша. На последней горе за 2 километра атаковал Майка и за ним устремились 2 испанца из , но не догнали его. Майка выиграл 2 этап и стал лидером общего зачета.

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой тур UCI 2014
Спорт в Польше в 2014 году
Август 2014 года
Тур Польши